Arcins egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2020 Claude Ganelon (UMP)

Demográfia

Látnivalók 
 Templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 Prefektúrák
 INSEE

Gironde megye települései